Урбах () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Ремс-Мур. Население составляет 8657 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,76 км². Официальный код — 08 1 19 076.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга